Nichts als die Wahrheit ist der Titel von 

 Nichts als die Wahrheit (Roman), Roman von Johannes W. Betz und Beate Veldtrup
 Nichts als die Wahrheit (1999), Verfilmung des Romans
 Nichts als die Wahrheit (2008), US-amerikanischer Film
 Tatort: Nichts als die Wahrheit, zweiteiliger Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2023)
 The Verdict – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, US-amerikanischer Spielfilm (1982) von Sidney Lumet
 … und nichts als die Wahrheit, deutscher Kriminalfilm (1958) von Franz Peter Wirth 
 Harodim – Nichts als die Wahrheit?, österreichischer Thriller (2012) von Paul Finelli